EZR steht für:
 Extrazellularraum einen Verteilungsraum in Organismen
 Elektron-Zyklotron-Resonanz, siehe Zyklotronresonanz

Ezr ist der Name von:
 Ezr (Katholikos), Katholikos der Armenischen Apostolischen Kirche von 630 bis 641

Ezr ist der Familienname folgender Personen:
 Jiri Ezr, russischer Tischtennisspieler

Abkürzung